Aleksandar Ilić (né en 1969), footballeur serbe devenu entraîneur.
 Bata Illic (né en 1939), chanteur de schlager allemand né Bata Ilić en Yougoslavie.
 Borislav Ilić (né en 1983), joueur de hockey sur glace franco-serbe.
 Boža Ilić (1919-1993), peintre serbe.
 Branko Ilič (né en 1983), footballeur slovène.
 Danilo Ilić (1890-1915), membre de la Main noire.
 Dragan Ilic (né en 1948), artiste serbe également australien et américain.
 Ivan Ilić (né en 1978), pianiste américain d'origine serbe.
 Ivan Ilić (né en 2001), footballeur serbe.
 Ljubo Ilić (1905-1994), diplomate yougoslave et membre de la Résistance française.
 Luka Ilić (né en 1999), footballeur serbe.
 Marko Ilić (né en 1998), footballeur serbe.
 Mile Ilić (né en 1984), joueur de basket-ball serbe.
 Momir Ilić (né en 1981), joueur de handball serbe.
 Nemanja Ilić (né en 1990), joueur de handball serbe.
 Ognjen Ilić (né en 1998), coureur cycliste serbe.
 Radiša Ilić (né en 1977), footballeur serbe.
 Sanja Ilić (1951-2021), compositeur et pianiste yougoslave puis serbe.
 , plusieurs footballeurs.
 Stefan Ilić (né en 1995), footballeur serbe.
 Teodor Ilić Češljar (1746-1793), peintre serbe baroque.
 Vanja Ilić (né en 1993), joueur de handball serbe.
 Velimir Ilić (né en 1951), homme politique serbe.
 .